Vindisch Ferenc (1956) válogatott vízilabdázó
 Vindisch Ferenc (1979) válogatott vízilabdázó